Berdo – słowo pochodzenia wołoskiego lub słowiańskiego oznaczające górę o stromych, skalistych stokach.

 Szczyty w Bieszczadach
 Berdo – szczyt w masywie Hyrlatej
 Berdo – szczyt nad Jeziorem Myczkowskim
 Bukowe Berdo
 Hnatowe Berdo
 Szare Berdo
 Wołkowe Berdo
 Wysokie Berdo
 Inne
 Berdo – grupa skał w Dolinie Kluczwody (w miejscowości Wierzchowie)
 Berdo – potok, dopływ Głębokiego (Rzeki)

Przypisy